Watkins Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Watkins Island (Kentucky)
 Watkins Island (Maryland)
 Watkins Island (Missouri)
 Watkins Island (Ohio)

in der Antarktis:
 die Watkins-Insel